Мисловице могу бити:

 Мисловице, град у Пољској
 Мисловице (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република